Траллес имеет несколько значений:

 Траллес (также Траллис, Траллы) — древний город в Лидии, около современного города Айдын в Турции.

 Траллес, Бальтазар (1708—1797) — немецкий врач и философ .
 Траллес, Иоганн-Георг (15 октября 1763 — 19 ноября, 1822) — немецкий физик, известный изобретением спиртомера.
 Траллес (лунный кратер) — кратер на Луне, назван в честь И.-Г. Траллеса.